Die UEC-Straßen-Europameisterschaften 2023 (2023 UEC Road European Championships) werden von 20. bis 24. September 2023 in der niederländischen Provinz Drenthe stattfinden.

Programm 
Es stehen 14 Entscheidungen auf dem Programm, jeweils ein Straßenrennen und ein Einzelzeitfahren für Frauen und Männer, U23-Männer, Juniorinnen und Junioren sowie eine Mixed-Staffel der Elite sowie erstmals auch eine solche für Junioren//Juniorinnen. Um Ländern mit geringerer Leistungsstärke (internationale Gruppen 3 und 4) eine Teilnahme zu ermöglichen, sollen multinationale Mannschaften gebildet werden.

Streckenführungen 
Die Starts der Einzelzeitfahren am Mittwoch und Donnerstag (20. und 21. September) erfolgen vom Wildlands Zoo in Emmen und führen als Runde über Erm, Sleen und Noord-Sleen zurück nach Emmen zurück zum Tierpark. Die Mixed-Staffeln verlaufen über dieselbe Runde, wenn sich auch der Start- und Zielbereich aus logistischen Gründen etwas entfernt befinden wird.
Am Freitag, 22. September, absolvieren die Männer U23  und die Frauen U23 die Straßenrennen. Die Frauen U23 starten in Coevorden und fahren über Sleen, Schoonoord und Westerbork zum Finale am VAM-Berg. Die Männer U23 starten in Hoogeveen, fahren dann nach Coevorden und folgen dann derselben Strecke wie ihre Kolleginnen.

Die Junioren absolvieren ihr Rennen am Sonntag, den 24. September ausschließlich auf einem Parcours rund um den VAM-Berg. Der Startschuss erfolgt in Drijber neben dem VAM-Berg. Für die Frauen beginnt das Straßenrennen in Meppel, und über Havelte, Wilhelminaoord, Vledder, Diever und Dwingeloo erreichen sie den VAM-Berg. Den müssen sie bis zum Ziel fünf Mal überwinden. Der Titelkampf der Männer startet in Assen und geht über 110 Kilometer durch Norg, Vries, Zuidlaren, Gieten und Zwiggelte geht es durch die komplette Provinz zum VAM-Berg, wo sie den dortigen Rundkurs sechs Mal absolvieren werden.

Der genaue Verlauf des finalen Rundkurses stand im Januar 2023 noch nicht fest.

Einzelnachweise 
 

2023
Radsportveranstaltung 2023
Straßenradrennen in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Drenthe